Botun est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Botun, un village situé dans la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Botun, un village situé dans la municipalité de Kupres, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Botun, un village situé dans la municipalité de Podgorica.